Zvezna država Združenih držav Amerike je vsaka od petdesetih držav, ki sestavljajo Združene države Amerike. Zvezno okrožje Kolumbija (District of Columbia), kjer leži prestolnica ZDA, ni zvezna država.

Zvezne države so podtvorbe oz. deli Združenih držav Amerike, katere sestavljajo po določilih ustave Združenih držav Amerike. V upravni ureditvi ZDA se nadalje delijo v okrožja.

Zemljevid

Seznam

Glej tudi 

 Seznam zveznih držav in teritorijev ZDA glede na BDP na prebivalca

Opombe 

Upravna delitev Združenih držav Amerike

bar:Listn vo de Bundesstootn
simple:List of U.S. states
sv:Lista över USA:s delstater och territorier